Константи́н Шу́мский:
 Шумский, Константин Маркович (настоящая фамилия Соломонов; 1876—1938) — русский писатель и военный журналист.
 Шумский, Константин Мефодьевич (1908—1991) — Герой Советского Союза.